Jan Kołłątaj-Srzednicki (1883–1944) – polski lekarz i generał
 Jerzy Srzednicki (1930–2007) – polski malarz, grafik, rzeźbiarz, poeta
 Konrad Srzednicki (1894–1993) – polski malarz i grafik
 Roman Srzednicki (ur. 1954) – polski matematyk
 Stanisław Pomian-Srzednicki (1840–1925) – polski sędzia, pierwszy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 Stanisław Srzednicki (1915–1944) – polski instruktor harcerski, powstaniec warszawski

Zobacz też